Grand Prix IMŚ na długim torze 2003

Wyniki 
6 turnieje finałowe
 15 czerwca 2003 r. (niedziela),  Bielefeld
 29 czerwca 2003 r. (niedziela),  Mühldorf
 13 lipca 2003 r. (niedziela),  Marmande
 24 sierpnia 2003 r. (niedziela),  Tonbridge
 6 września 2003 r. (sobota),  Morizes
 1 listopada 2003 r. (sobota),  New Plymouth

Uwaga!: Niemiec Sirg Schützbach z licencją szwajcarską

2003
2003 w long tracku
2003 w Niemczech
2003 we Francji
2003 w Anglii
2003 w Nowej Zelandii